Andrés Silvera (ur. 1977) – argentyński piłkarz
 Carmen Silvera (1922–2002) – brytyjska aktorka
 César Fernando Silvera Fontela (ur. 1971) – urugwajski piłkarz